Lenin steht für:
 Wladimir Iljitsch Lenin, den russischen Revolutionsführer
 Lenin (Album), das Album der Band Die Goldenen Zitronen

Schiffe:
 Lenin (Schiff, 1959), der erste Atomeisbrecher der Welt
 Lenin (Schiff, 1987), ein Flusskreuzfahrtschiff

Orte:
 Lenin (Ort) (kyrillisch Ленін), Dorf in Belarus (Homelskaja Woblasz, Rajon Schytkawitschy)

Lenin als Vorname:
 Lenin el-Ramly (1945–2020), ägyptischer Theater- und Filmautor
 Lenín Moreno (* 1953), ecuadorianischer Politiker
 Lenin Zubieta (* 1984), bolivianischer Straßenradrennfahrer

Lenin als Beiname:
 das Tschernobyler Kernkraftwerk W. I. Lenin, siehe Kernkraftwerk Tschernobyl

Siehe auch:
 Lehnin (Ortsteil von Kloster Lehnin in Brandenburg)